Cicutaria puede referirse a:
El nombre común de la planta Anthriscus sylvestris.
El nombre común de la planta Oenanthe aquatica.